Kim Szongun (1943) dél-koreai ökölvívó, olimpikon
 Kim Szongun (1967) dél-koreai vízilabdázó, olimpikon
 Kim Szongun (1976) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon
 Kim Szongun (1984) dél-koreai szinkronúszónő, olimpikon
 Kim Szongun (1989) dél-koreai maratonfutónő, olimpikon